Эдсел Форд:
 Эдсел Брайант Форд (1893—1943) — американский бизнесмен, сын Генри Форда;
 Эдсел-Форд — горы в Антарктиде.